Intra bezeichnet:

 intra („innerhalb“), lateinische Präposition sowie ein daraus hervorgegangenes Präfix, siehe Liste lateinischer Präfixe
 eine libanesische Bank, siehe Intra Bank
 ein von Panasonic entwickelter HD-fähiger Intra-Frame-Videocodec, siehe AVC-Intra
 ein Musikalbum der norwegischen Metal-Band Ram-Zet aus dem Jahr 2005, siehe Intra (Album)
 eine britische Fluglinie, siehe Intra Airways
 französischer Roboter-Hersteller Groupe, vor allem für den Einsatz bei der Analyse und Räumung radioaktiv verseuchter Gebiete, siehe Groupe INTRA

Intra ist der (Familien-)Name folgender Personen:

 Enrico Intra (* 1935), italienischer Jazzmusiker und Komponist
 Theo Intra (1930–1981), deutscher Bahnradsportler

Intra als Ortsname:

 Intra (Verbania), Ortsteil von Verbania in der norditalienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola

Siehe auch:

 Indra (Begriffsklärung)